Эдвард «Тед» Мерфи (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в период 1993—2000 годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Сиднее, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, чемпион Панамериканских игр в Виннипеге, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Тед Мерфи родился 30 октября 1971 года в поселении Уэст-Ньютон, штат Массачусетс.

Занимался академической греблей во время учёбы в Дартмутском колледже, который окончил в 1994 году.

Дебютировал в гребле на взрослом международном уровне в сезоне 1993 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и выступил на чемпионате мира в Рачице — в зачёте распашных рулевых четвёрок сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на восьмой строке.

В 1994 году в рулевых четвёрках стал серебряным призёром на домашнем мировом первенстве в Индианаполисе.

На чемпионате мира 1995 года в Тампере в безрульных четвёрках был седьмым.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте. Стартовал здесь в программе восьмёрок и занял итоговое пятое место.

После атлантской Олимпиады Мерфи остался в составе гребной команды США на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1997 году он побывал на мировом первенстве в Эгбелете, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в безрульных двойках.

В 1999 году в восьмёрках победил на Панамериканских играх в Виннипеге.

В 2000 году в восьмёрках выиграл бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Люцерне и благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры в Сиднее. Вместе с напарником Себастьяном Беа в финале безрульных двоек пришёл к финишу вторым позади команды из Франции и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить спортивную карьеру.

За выдающиеся спортивные достижения введён в Зал славы Национального фонда гребного спорта.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Тед Мерфи — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Чемпионы Панамериканских игр по академической гребле
Выпускники Школы Белмонт Хилл
Выпускники Дартмутского колледжа